Григорий Васильевич Пасынков ( — ) — советский лётчик бомбардировочной авиации ВМФ СССР в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (31.05.1944). Полковник (20.03.1958).

Биография 

Родился 12 сентября 1922 года в селе Ардон (ныне — город в Ардонском районе Республики Северная Осетия — Алания). Окончил семь классов школы и аэроклубе в Орджоникидзе (1940). 

В мае 1940 года был призван на службу в Рабоче-крестьянский Красный Флот. В августе 1941 года окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске. После окончания училища направлен в ВВС Балтийского флота.

С августа того же года — участник Великой Отечественной войны. Войну прошёл в составе 73-го пикирующего бомбардировочного авиационного полка ВВС Балтийского флота, который 22 января 1944 года за отличное выполнение заданий командования получил гвардейское звание и был преобразован в 12-й гвардейский пикирующий бомбардировочный авиационный полк ВВС ВМФ. Воевал на бомбардировщике Пе-2.

Участник битвы за Ленинград. Отличился в ходе операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, в которой только в первый день наступления 14 января 1943 года совершил 5 боевых вылетов. Ударом с пикирования добился прямого попадания и разрушил здание 8-й гидроэлектростанции, превращенное немцами в узел обороны, чем дал возможность наземным частям продвинуться вперёд.

К февралю 1944 года заместитель командира эскадрильи 12-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиаполка 8-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Балтийского флота гвардии лейтенант Григорий Пасынков совершил 78 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанеся ему большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии лейтенанту Григорию Васильевичу Пасынкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 3293.

В сентябре 1944 года был отозван с фронта и направлен на учёбу. В январе 1945 года окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ.

После их окончания назначен командиром эскадрильи 34-го авиаполка 10-й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков ВВС Тихоокеанского флота. Участвовал в советско-японской войне в августе 1945 года. Выполнил 3 боевых вылета, при массированной авиационной атаке на порт Расин 10 августа 1945 года потопил в паре 1 танкер и в составе группе участвовал в потоплении нескольких кораблей, взорвал склад боеприпасов.

После её окончания продолжил службу в ВМФ СССР в том же полку. В 1949 году окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы авиации ВМФ и в ноябре этого года назначен заместителем командира — старшим инспектором-лётчиком по технике пилотирования и теории полёта 569-го дальнего бомбардировочного авиаполка ВВС Черноморского флота, с апреля 1951 года находился на такой же должности в 1676-м минно-торпедном авиаполку, а с июня 1951 по декабрь 1953 года командовал 716-й отдельной авиационной эскадрильей перегонки самолётов того же флота. В 1956 году окончил авиационный факультет Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова. С октября 1956 года — командир 981-го минно-торпедного авиаполка ВВС Черноморского флота. В марте 1959 года в звании полковника он был уволен в запас. 

Проживал в Евпатории. Работал в Евпаторийском порту. Умер 2 декабря 2004 года, похоронен в Евпатории на городском кладбище.

Награды 
 Герой Советского Союза (31.05.1944)
 Орден Ленина (31.05.1944)
 Три ордена Красного Знамени (19.01.1943, 22.05.1943, 13.08.1945)
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 Два ордена Красной Звезды (26.03.1942, 30.12.1956)
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 Ряд других медалей СССР
 Почётный гражданин города Евпатории (1995)

Память 
 Именем Г. В. Пасынкова названы средняя общеобразовательная школа № 1 города Ардон и улица в Ардоне.
 В Евпатории мемориальная доска установлена на доме, в котором жил Герой (ул. Демышева, дом 100).

Примечания

Литература 
 
 Бетоева М. Д. Дорогами мужества. В 2-х томах. — Владикавказ: Проект-Пресс, 2005.
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. — : Лениздат, 1970.
 
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — : Воениздат, 1977.
 Герои войны. — Таллин, 1984. — С. 277–278.
 Доценко В. Д. Флот. Война. Победа. 1941–1945. — СПб., 1995. — С. 114.
 Калиниченко А. Ф. Герои неба. — Калининград, 1982. — С. 113–137.
 Муриев Д. З. Осетии отважные сыны. — Орджоникидзе: Северо-Осетинское издательство, 1974.
 Словарь биографический морской. — СПб., 2000. — С. 296.

Ссылки 
 Биография Г. В. Пасынкова на сайте Ардонского района Республики Северная Осетия — Алания.

Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Члены КПСС
Похороненные в Евпатории
Почётные граждане Евпатории